Zürs bezeichnet:
 Zürs, Ortsteil der Gemeinde Lech in Vorarlberg, Österreich
 Zürs (Lautrach), Ortsteil der Gemeinde Lautrach, Landkreis Unterallgäu, Bayern

ZÜRS als Abkürzung bezeichnet:
 die Zentralstelle zur Überwachung rückfallgefährdeter Sexualstraftäter, im Rahmen der Auskunftsdatei rückfallgefährdeter Sexualstraftäter und Sicherheitsmanagement (ARGUS) im Hessischen Landeskriminalamt
 das Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft

ZURS